

Patronyme
 Amelia Rosselli (1930-1996), poétesse italienne ;
 Bernardo Rosselli, dit Bernardo di Stefano Rosselli  (1450-1526),  peintre ;
 Bernard Rosselli,  acteur français ; 
 Carlo Rosselli (1899-1937), homme politique, journaliste et militant antifasciste italien, frère de Sabatino Rosselli ;
 Cosimo Rosselli (1439-1507), peintre ;
 Cosimo Giuliano Rosselli (né en 1471), architecte ;
 Francesco Rosselli (1445-1513), peintre ;
 Francesco Alessandro Rosselli (mort en 1525), poète.
 Guido Rosselli (1983- ), joueur italien de basket-ball ;
 Jacopo Rosselli (né en 1389), franc-maçon ;
 Joseph Rosselli (1903-1973), homme politique français ;
 Lorenzo Rosselli (né en 1390), franc-maçon ;
 Matteo Rosselli, (1578-1650), peintre ;
 Sabatino Rosselli, dit Nello (1900-1937), journaliste et militant antifasciste italien, frère de Carlo Rosselli.

Notes et références 

Famille d'artistes italiens
Patronyme italien